Итаперусу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Агломерация Куритиба. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический микрорегион Куритиба. Население составляет 25 692 человека на 2006 год. Занимает площадь 312,382 км². Плотность населения — 82,2 чел./км².

Праздник города — 10 декабря.

История 
Город основан 1 января 1993 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 73.609.275,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.231,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,675 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана